Ravn ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Ravn (1929–2013), dänischer Radrennfahrer
 Kurt Ravn (* 1947), dänischer Schauspieler und Sänger
 Mads Ravn, dänischer Schauspieler
 Niels Frederik Ravn (1826–1910), dänischer Vizeadmiral und Politiker, Minister des Königreichs Dänemark

Sonstiges:
 Ravn (Raketensystem), ein geplantes US-amerikanisches Trägerraketensystem
 Ravn Rock, Klippenfelsen vor Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Raven
 Raun
 Rafn